Rychter – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Rychter – polski wojskowy
 Tadeusz Rychter – polski malarz i grafik
 Witold Rychter – polski wojskowy, rajdowiec i działacz sportowy
 Zdzisław Rychter – polski aktor, kaskader i literat
 Zenon Rychter – polski inżynier